Cryptopora är ett släkte av armfotingar. Cryptopora ingår i familjen Cryptoporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Cryptopora